ICE (chemotherapie), een chemotherapieschema voor verschillende lymfomen
 Intercity-Express, Duitse hogesnelheidstrein
 ISEE 3, later omgedoopt tot International Cometary Explorer, een ruimtesonde voor onderzoek naar kometen
 In case of emergency, telefoonnummer van naasten voor noodgevallen
 Intercontinental Exchange, een internationaal beursbedrijf
 U.S. Immigration and Customs Enforcement, een Amerikaans politieagentschap
 Verbrandingsmotor, in het engels: Internal Combustion Engine
 

 Ice (Camel) (1979): een nummer van Camel
 Ice (Kelly Rowland) (2012): een nummer van Kelly Rowland
 Ice (Lights) (2009), een nummer van Lights
 een muziekgroep rond Kevin Martin; zie aldaar
 Ice (DC Comics), een stripheldin uit de strips van DC Comics
 Ice (1994), een film uit 1994 van Brook Yeaton, met Traci Lords in de hoofdrol
 Ice (drug), slang voor 4-methylaminorex
 Ice (2011), een Britse miniserie
 Ice (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2016

Zie ook 
 IC (doorverwijspagina)